KHS peut désigner :
 Keene High School, un établissement scolaire du New Hampshire ;
 Aéroport de Khasab, en Oman, selon le code AITA des aéroports ;
 Kommandant Heeresgebiet Südfrankreich, le commandement militaire de la zone d'Armée en France du Sud.

Code IATA des aéroports